Чародей:
 Чародей — колдун, маг.
 Чародей — сказочный герой, совершающий чудеса.
 «Чародей» (1877) — комическая опера Гилберта и Салливана.
 «Чародей» — телесериал (Австралия и Польша; 1995).

Топонимы 
 Чародей — гора в Магаданской области.
 Чародей — ручей в Магаданской области, левый приток реки Мастах.
 Чародей — ручей в Чукотском автономном округе, левый приток реки Ильвэнейвеем.
 Чародей — ручей в Чукотском автономном округе, правый приток реки Хаптагай.
 Чародей — ручей в Якутии, правый приток реки Курунг-Хоонку.

См. также 
 Чародеи
 Тауматург (греч. чудотворец)

Примечания